Богоявле́нская площадь — название площадей в разных населённых пунктах России.

 Богоявленская площадь — площадь в Орле.
 Богоявленская площадь — площадь в Ярославле.
 Богоявленская площадь — прежнее (до 1860-х годов) название площади Ленина в Томске.

См. также